Kecamatan Rejoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rejoso (distrikt i Indonesien, lat -7,68, long 112,95), Jawa Timur, 
 Kecamatan Rejoso (distrikt i Indonesien, lat -7,49, long 111,89), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar